Löwenfinck ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Friedrich von Löwenfinck (1714–1754), deutscher Porzellan- und Fayencemaler
 Christian Wilhelm von Löwenfinck (1720–1753), deutscher Porzellan- und Fayencemaler
 Heinrich Wilhelm von Löwenfinck (1678–1734), deutscher Militär und Porzellanmaler
 Karl Heinrich von Löwenfinck (1718–??), deutscher Porzellanmaler und Unteroffizier
 Seraphia von Löwenfinck (1728–1805), deutsche Fayencemalerin und Unternehmerin